7-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 7-я параллель северной широты
 7-я параллель южной широты

См. также 
 7-й меридиан